Grundfeld ist ein Ortsname:
 in Deutschland:
 Grundfeld, Ortsteil von Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 in Russland:
 Grundfeld, Kreis Goldap, Ostpreußen: Bulawino, nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad
 Grundfeld, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Tschapajewo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch: Grundfeldt